Тур де Франс 2008 () — 95-й по счету Тур де Франс. Соревнование взяло начало 5 июля и закончиось 27 июля 2008. Стартовав во французском Бресте, Тур посетил Италию на 15-м этапе и вернулся во Францию на 16-м. Финиш традиционно состоялся, в Париже на Елисейских Полях. Победителем тура стал Карлос Састре, проехавший 3559 километров за 87 часов 52 минуты и 52 секунды.

Отстранения 
13 февраля 2008, организаторы соревнования, Amaury Sport Organisation, объявило, что команда Astana отстранена от участия в Тур де Франс-2008, в связи с участием в допинговом скандале прошлого Тура. Это решение было вынесено, несмотря на то, что состав команды поменялся, и виновников скандала в «Астане» уже не осталось. Неучастие команды в Туре, значило, что прошлогодний победитель Альберто Контадор и призёр Леви Лайфаймер не будут участвовать в Туре. Допинг-тест лучшего спринтера Тура-2007, Тома Боонена, взятый 26 мая 2008, показал, что в его крови содержится кокаин. Хотя, на Тур он не допущен, UCI и WADA не стали его дисквалифицировать.

Команды 
Между ASO и UCI велись долгие споры, что организаторы Тура в праве сами решать, кого приглашать гонку, UCI же настаивало, что любая команда ПроТура имеет право принять участие в Тур де Франс-2008. В итоге переговоров, ASO заявило, что все команды ПроТура будут приглашены на Тур, кроме «Астаны».
20 приглашённых команд:

Фавориты 
Так как команда Astana не допущена к Туру, то в нём не смогут принять участие призёры Тур де Франс-2007 Альберто Контадор, Леви Лайфаймер и вице-победитель Туров 2004 и 2006 Андреас Клёден. Ниже приведены ставки букмекеров на победу гонщика в генеральной классификации:

Этапы 
В предыдущие года Тур стартовал с пролога, сопровождаемого неделей равнинных этапов. На равнинных этапах доминируют спринтерские команды, и жёлтая майка достаётся тому спринтеру, который лучше проедет пролог. Директор Тура Кристиан Прудомм заявил, что на Туре-2008 пролога не будет.

Тур де Франс-2008 преимущественно пройдёт во Франции, лишь однажды заехав в Италию.

Общий прогресс первой десятки в генеральной классификации

Владение майками 

Когда лидер генеральной классификации лидировал в двух или более классификациях, идущие на вторых местах в других зачётах надевали майки
 На 2 этапе Филипп Жильбер надел зелёную майку.
 На 4 этапе Энди Шлек надел белую майку.
 На 7 этапе Тур Хусховд надел зелёную майку.
 На 8 и 10 этапах Оскар Фрейре надел зелёную майку.
 На 11 и 12 Винченцо Нибали надел белую майку.
 На 12 этапе никто не надел гороховую майку, так как Рикардо Рикко вышел на старт, но был дисквалифицирован.

Прочее
 Допинг-тест, взятый после 4-го этапа у Рикардо Рикко, показал наличие препарата MIRCERA. В случае аннулирования его результатов первые места займут другие гонщики. 2-ми на этапах финишировали Алехандро Вальверде (этап 6) и Владимир Ефимкин (этап 9).
 Допинг-тест Бернарда Коля в ноябре 2008 года дал положительный результат. Австриец был дисквалифицирован на 2 года.

Положение в классификациях

Командная классификация

Призовые 
Общие призовые Тура составляют 3.25 миллионов евро. Каждая, участвующая команда, получает по 51243 евро на затраты, а также по 1600 евро за каждого гонщика, доехавшего до финиша.

По традиции, все выигрыши делятся на всю команду.

Сходы 
Велогощники, которые сняты, травмированы или дисквалифицированы.

 DNS — не стартовал
 DNF — не финишировал
 DSQ — дисквалифицирован

См. также 
 Вуэльта Испании
 Джиро д'Италия

Источники

Ссылки 
 Новости Тур-де-Франс 2008 на Евроспорт.ру
 Tour de France 2008 в Картах Google

Тур де Франс по годам
Июль 2008 года
Спорт во Франции в 2008 году
2008 год в велоспорте